R22 (België), een ringweg in België
 R-22 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-22 (Rusland), een weg in Rusland
 Chloordifluormethaan, Freon 22 of R-22